Екатерина Андреевна Фёдорова (Старыгина) () — российская легкоатлетка, метательница копья. Чемпионка России 2018 года.

Биография 
Тренировалась под руководством В. Б. Шпильковой, О. А. Громовой и А. Ф. Макарова.

Победитель V летней Спартакиады учащихся России 2011 года.

Выступала на чемпионате Европы среди юниоров 2013 года, где заняла  в квалификации и не вышла в финал.

В феврале 2013 года на соревнованиях памяти А. А. Лунёва в Адлере выполнила норматив мастера спорта, выиграв с результатом 

17 июня 2014 года стала победительницей чемпионата России среди юниоров. 24 июля стала чемпионкой мира среди юниоров с результатом

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания 

Метатели копья России
Чемпионы России по лёгкой атлетике